Пермский Успенский женский монастырь (полное название — монастырь Успения Пресвятой Богородицы в городе Перми) — православный монастырь в центре города, основанный в 1875 году на средства купцов Григория и Фёдора Каменских. По решению Святейшего Синода открыт в 1882 году, закрыт в 1920 году, возобновлён в 1995 году. Сейчас в монастыре проживают около 60 насельниц, проходят ежедневные службы. Расположен по адресу ул. Плеханова, 39/5.

Основание и развитие 
Строительство монастыря началось в 1875 году на средства братьев купцов Григория и Фёдора Каменских. К этому времени на окраине города Перми образовалась женская община. Уже в 1882 году по решению Святейшего Синода община получает статус монастыря. Главный собор монастыря — Успенский Собор Пресвятой Богородицы — был украшен иконостасом работы художника М. В. Нестерова.

1 мая 1905 года состоялась закладка каменной церкви в честь иконы Божьей Матери Казанской. Освящён храм 12 октября 1908 года. В оформлении иконостаса и внутреннего убранства церкви принимали участие художники С. И. Вашков (деревянный резной иконостас и эскизы утвари) и Н. К. Рерих. 1 октября 1905 года епископ Никанор совершил освящение деревянного храма во имя св. жён Мироносиц в Успенском женском монастыре, перенесённого со старого кладбища монастыря на новое.

29 апреля 1912 года Успенский женский монастырь возведён из третьеклассного в первоклассный ввиду его особого значения для религиозно-воспитательного влияния на население города и края.

В здании трапезного (игуменского) корпуса в 1914 году останавливалась великая княгиня Елизавета Фёдоровна.

XX век 
В 1918 году имущество Успенского монастыря было муниципализировано, и уже в 1920 году Успенский Пермский монастырь был закрыт. В 1933 году постройки монастыря попали в зону расположения воинской части. В 1985 году началось их восстановление, реставрационные работы проводились Пермскими специальными научно-реставрационными мастерскими.

Современная жизнь монастыря 

Возрождение обители началось в 1993 году.

В 1995 году Успенскому Пермскому монастырю был возвращён храм Казанской иконы Божией Матери. Сегодня в Свято-Успенской обители подвизается более 60 насельниц. В Казанском храме проходят ежедневные богослужения. Храм открыт ежедневно для всех желающих. Восстановлен игуменский корпус. В 2012 году на территории монастыря был построен храм Иоанна Богослова, являющийся одновременно зданием воскресной школы.

Наследие 
Является памятником архитектуры федерального значения (Рег.№ 591410308810006) (Выписка из Постановления Совета Министров РСФСР № 624 от 04.12.1974).

См. также 
 Список монастырей России
 Русская православная церковь

Примечания

Литература 
  — Нижний Новгород : Типо-Литография Т-ва И. М. Машистова, 1913. — 105 c.
  — Пермь : Типография Никифоровой, 1875. — 28 с.

Ссылки 
 
 История Успенского Пермского монастыря
 «Успенский монастырь в Перми» — видеоканал монастыря

Пермь
Культовые сооружения Перми
Женские монастыри
Монастыри Успения Богородицы
Монастыри Пермского края